Birger Gezelius ist der Name folgender Personen:

* Birger Gezelius (Kartograf) (1871–1963), schwedischer Kartograf    
 Birger Gezelius (Politiker) (1894–1961), schwedischer Politiker